Il singolare maschile del torneo di tennis South African Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-4, 7-6, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1973